Hédervári bezeichnet:
 Hédervári (Mondkrater), benannt nach Peter Hédervári
 ein Adelsgeschlecht, siehe Hédervári (Adelsgeschlecht)

Hédervári ist der Nachname von:

 Johannes II. Hédervári (1386–1415), Bischof von Győr
 Mihály Hédervári (1399–1402), Bischof von Veszprém
 Lorenz Hédervári († 1447), Palatin von Ungarn 
 Peter Hédervári (1931–1984), ungarischer Geowissenschaftler